Vortex Software была компанией-разработчиком компьютерных игр, основанной  и Полом Кантером в начале 1980-х для продажи игры Cosmos, которую Панайи разработал для Sinclair ZX81. Игра была портирована на ZX Spectrum, но из-за низких продаж версия для ZX81 была лицензирована Abbex.

Список игр

ZX 81 
 ZX81 Othello (1981)
 Word Mastermind (1981)
 Pontoon (1981)
 Crash (1981)
 Cosmos (1983)
 Astral Convoy (1983)
 Serpent's Tomb (1983)

ZX Spectrum 
 Cosmos (1982), Abbex Electronics
 Astral Convoy (1982), Vortex Software
 Gun Law (1983), Vortex Software
 Android 1: The Reactor Run (1983), Vortex Software
 Android 2 (1983), Vortex Software
 Tornado Low Level / T.L.L. (1984), Vortex Software
 Cyclone (1985), Vortex Software
 Highway Encounter (1985), Vortex Software
 Alien Highway / Encounter 2 (1986), Vortex Software
 Revolution (1986), U.S. Gold
 Deflektor (1987), Gremlin Graphics
 H.A.T.E. — Hostile All Terrain Encounter (1989), Gremlin Graphics

Amstrad CPC 
 Android 1: The Reactor Run (1985)
 Android 2 (1985)
 Highway Encounter (1985)
 Tornado Low Level (T.L.L.) (1986)
 Alien Highway (1986)
 Revolution (1986, published by U.S. Gold)
 Deflektor (1987, published by Gremlin Graphics)
 H.A.T.E. — Hostile All Terrain Encounter (1988, published by Gremlin 1990, unfinished)

MSX 
 Highway Encounter (1986)

Commodore C64 
 Highway Encounter (Pedigree Software, 1986, published by Gremlin Graphics)
 Deflektor (Gremlin Graphics, 1987, published by Gremlin Graphics)

Ссылки 
 History of Vortex Software by Mark Haigh-Hutchinson
 Costa Panayi at World of Spectrum

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Производители компьютерных игр Великобритании